Это список сигнатур файлов, данных, используемых для идентификации или проверки содержимого файла. Эти сигнатуры также известны как магические числа.

Многие форматы файлов не предназначены для чтения как текст. Однако, сигнатура файла может быть интерпретирована и показана как текст. В столбце ISO 8859-1 указано, как расшифровывается сигнатура файла стандартной для UNIX-подобных операционных систем утилитой file при языковой кодировке ISO 8859-1.

См. также 
 Проект:Информационные технологии/Списки/Список форматов файлов 2

Примечания

Ссылки 
 Список сигнатур файлов Гэри Кесслера
 Онлайновые базы данных сигнатур файлов для судебно-медицинской практики, частное собрание, свободное для правоохранительных органов
 Страница руководства утилит compress, uncompress, и zcat SCO Open Server
 Публичные базы данных сигнатур файла
 Полный список магических чисел с примерами файлов
Форматы файлов